das Damendoppel der French Open 2011 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Serena und Venus Williams, die aufgrund von Verletzungen aber nicht antraten. Gewonnen hat das ungesetzte tschechische Doppel aus Andrea Hlaváčková und Lucie Hradecká. Diese gewannen im Verlauf des Turniers u. a. gegen die auf die Plätze 2, 3, 7 und 8 gesetzten Doppel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2011